Сапожков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Сапожков, Константин Петрович (1874—1952) — врач-хирург, онколог, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор.
 Сапожков, Николай Иосифович (1881—1917) — большевик, руководитель Коломенской организации РСДРП.
 Сапожков, Пётр Тимофеевич (1914—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сапожков, Юрий Михайлович (1940—2013) — белорусский поэт и журналист.